

Geografia

Austria 
 Guttenbrunn – frazione di Heidenreichstein, città nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Guttenbrunn – frazione di Ottenthal, comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Guttenbrunn – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Repubblica Ceca 
 Guttenbrunn – antico nome tedesco di Dobrá Voda, frazione del comune di Číměř nel distretto di Jindřichův Hradec (Boemia Meridionale)

Romania 
 Guttenbrunn – antico nome tedesco di Zăbrani, comune nel distretto di Arad (Transilvania)

Pagine correlate 
Gutenbrunn (disambigua) – pagina di disambiguazione